Lars Ahlström kan syfta på

 Lars Ahlström, kyrkomålare på 1700-talet.
 Lars Ahlström (1923–2005), militär.
 Lars Ahlström (född 1930), politiker.